Сайка — костиста риба родини тріскових
 Сайка — хлібо-булочний виріб
 Сайка — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Возжайки